Алексе́й Бессо́нов:
 Бессонов, Алексей (псевдоним Алексея Игоревича Ены; род. 1971) — писатель-фантаст.
 Бессонов, Алексей Васильевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Бессонов, Алексей Ефимович (1937—2019) — российский медик, изобретатель, профессор.